Ez a szócikk tartalmazza a 2009-es Roland Garros férfi egyes mérkőzéseit.

A férfi mezőny címvédője a spanyol Rafael Nadal volt, aki meglepetésre a negyedik körben kiesett a 23. kiemelt svéd Robin Söderling ellen. A tornát Roger Federer nyerte, aki ezzel teljesítette a karrier Grand Slamet, és tizennegyedik Grand Slam-győzelmével beérte Pete Samprast.

Kiemeltek

Felső ág

Alsó ág

Források 
 Főtábla

Ferfi 1